L'édition masculine 2013 du tournoi de tennis d'Estoril se déroule du  au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Stanislas Wawrinka remporte l'épreuve de simple, Santiago González et Scott Lipsky celle de double.

Lauréats 
Stanislas Wawrinka remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale David Ferrer. Le Suisse n'avait plus glané de trophée depuis début 2011 et succède à Juan Martín del Potro, absent, qui était double tenant du titre.

En double, Santiago González et Scott Lipsky remportent le titre en battant en finale Aisam-Ul-Haq Qureshi et Jean-Julien Rojer. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Estoril (WTA 2013) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
 
 

ATP 2013
Estoril
Sport au Portugal en 2013
Tennis en avril 2013
Tennis en mai 2013